Села:
 Гаврилівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Гаврилівка — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Гаврилівка — Київська область, Вишгородський район
 Гаврилівка — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Гаврилівка — Сумська область, Роменський район
 Гаврилівка — Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська громада
 Гаврилівка — Харківська область, Ізюмський район, Борівська селищна громада
 Гаврилівка — Харківська область, Харківський район
 Гаврилівка — Харківська область, Чугуївський район
 Гаврилівка — Херсонська область, Бериславський район
 Гаврилівка — Хмельницька область, Хмельницький район
Гаврилівка — Хмельницька область, Шепетівський район
 Гаврилівка — Чернігівська область, Ніжинський район

 Гаврилівка — село Харківського району Харківської області, 1980 року приєднане до смт Солоницівка

Станція:
 Гаврилівка — залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці

Див. також 
 Гаврилівка Друга